Reckingen (VS), een plaats en voormalige gemeente in de gemeente Reckingen-Gluringen in het Zwitserse kanton Wallis
 Reckingen-Gluringen, een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis
 Reckingen (Duitsland), een plaats in de gemeente Küssaberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zie ook:
 Reckange-sur-Mess (Duits: Reckingen), een gemeente in het Luxemburgse kanton Esch
 Rekingen, een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau